Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Barahir – ojciec Berena
 Barahir – rządzący namiestnik Gondoru
 Barahir – wnuk Faramira